Een verkeersweg:
 N472 (Frankrijk)
 N472 (Nederland), zie Provinciale weg 472
 N472 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing